All for You — сьомий студійний альбом американської поп/R&B-співачки Джанет Джексон. Реліз відбувся 24 квітня 2001 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Джанет Джексон 

Альбоми Джанет Джексон
Альбоми Virgin Records